Флаг внутригородского муниципального образования поселение Мару́шкинское в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первый флаг был утверждён 17 июля 2007 года как флаг муниципального образования «Сельское поселение Марушкинское» Наро-Фоминского муниципального района Московской области и 9 ноября 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3585.

1 июля 2012 года сельское поселение Марушкинское вошло в состав Новомосковского административного округа «Новой Москвы», как поселение Марушкинское в городе Москве.

Решением Совета депутатов поселения Марушкинское от 28 ноября 2017 года № 10/56 был утверждён флаг поселения Марушкинское, отличие которого от флага сельского поселения Марушкинское состоит в отсутствии красной полосы у древка.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11640.

Описание 
Описание флага сельского поселения Марушкинское Наро-Фоминского муниципального района Московской области гласило:

«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль древка красную полосу в 1/4 полотнища и воспроизводящее фигуры герба поселения: пять полос — голубую, изломанную в виде двух углов жёлтую, зелёную, волнистую белую и ещё одну зелёную, с воспроизведёнными на жёлтой полосе 4 пятилучевыми красными звёздами».

Описание флага поселения Марушкинское в городе Москве гласит:

«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее фигуры герба поселения Марушкинское, выполненные голубым, жёлтым, красным, зелёным, и белым цветом».

Описание герба поселения Марушкинское в городе Москве гласит:

«Лазоревое и зелёное поле пересечено узким золотым поясом, изломанным в виде двух зубцов, обременённым четырьмя червлёными пятилучевыми звездами сообразно щиту и сопровождённым внизу ещё более узким серебряным волнистым поясом».

Обоснование символики 
Флаг составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Сельское поселение Марушкинское объединяет в себе пятнадцать населённых пунктов. Жёлтой полосой, изломанной в форме литеры «М», обозначена начальная буква в названии сельского поселения.

Фигура, представленная ломаной полосой, символически показывает монумент в деревне Крёкшино, поставленный в память о воинах, сражавшихся осенью 1941 года на линии обороны Москвы. Красные звёзды дополняют символику Великой Отечественной войны. Красный цвет — символ мужества, храбрости, силы, труда, красоты и праздника.

Белая волнистая полоса указывает на речку Незнайку, протекающую через поселение.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой и зелёный цвета — основные цвета флага — символизируют природные богатства Марушкинского сельского поселения.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ воздушных просторов, чистого неба, а также чести, благородства, возвышенных устремлений и духовности.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания